Dieser Artikel behandelt die japanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland sowie der Qualifikation dazu. Japan nimmt zum neunten Mal an der Endrunde teil und ist damit weiterhin die einzige asiatische Mannschaft, die sich für alle WM-Endrunden qualifizieren konnte.

Qualifikation 
Als Qualifikation zur WM-Endrunde für die asiatischen Mannschaften diente wie zuvor die Asienmeisterschaft, die im Januar und Februar 2022 in Indien ausgetragen wurde. Als Meister der vorherigen Austragung war Japan automatisch qualifiziert.

Für die Meisterschaft nominierte Nationaltrainer Futoshi Ikeda, der nach dem  Viertelfinalaus bei den Olympischen Spielen in Tokio, das Amt von Asako Takakura übernommen hatte, 23 Spielerinnen, darunter nur noch zwölf Spielerinnen, die schon zum Kader für die WM 2019 gehört hatten.

Die japanische Mannschaft gewann das erste Spiel gegen Myanmar mit 5:0  und das zweite Spiel gegen Vietnam mit 3:0. Damit reichte ein 1:1 gegen Südkorea im letzten Spiel um als Gruppensieger ins Viertelfinale einzuziehen. Durch ein 7:0 gegen Thailand erreichten sie nicht nur das Halbfinale, sondern qualifizierten sich auch als erste Mannschaft nach den Gastgebern für die WM-Endrunde. Gegner im Halbfinale war China. Riko Ueki brachte ihre Mannschaft in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung jeweils in Führung, die die Chinesinnen aber immer ausgleichen konnten, so dass es zum Elfmeterschießen kam. Hier verschoss Kapitänin Saki Kumagai als erste Spielerin. Zwar verschoss postwendend auch die erste Chinesin Zhang Xin, da danach aber alle Chinesinnen trafen und Moeka Minami als letzte Japanerin verschoss, zogen die Chinesinnen ins Finale, das sie mit 3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Südkorea gewannen.

Im Turnier wurden 22 Spielerinnen eingesetzt, nur Torhüterin Sakiko Ikeda  kam zu keinem Einsatz. Fünf Spielerinnen machten alle fünf Spiele mit, sechs Spielerinnen pausierten einmal.

Insgesamt erzielten die japanischen Spielerinnen 18 Tore. Die meisten Tore erzielten Riko Ueki (5) und Yuika Sugasawa (4, alle beim 7:0 gegen Thailand). Insgesamt trafen acht japanische Spielerinnen beim Turnier ins Tor. Ihre ersten Tore im Dress der Nadeshiko erzielten  Hikaru Naomoto und Yui Narumiya im ersten Spiel sowie Hinata Miyazawa und Rin Sumida im Viertelfinale.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM begann für die Japanerinnen im Juni 2022 mit zwei Spielen in Europa (5:0 gegen Serbien und 5:1 gegen Finnland). Im Juli gewannen die Japanerinnen daheim die Ostasienmeisterschaft mit Siegen gegen Südkorea (2:1) und Chinese Taipeh (4:1) sowie einem torlosen Remis gegen China. Im Oktober wurde gegen Nigeria und WM-Co-Gastgeber Neuseeland jeweils mit 2:0 gewonnen und im November verloren sie  in Spanien gegen Europameister England mit 0:4 und Spanien mit 0:1. Im Februar nimmt die Mannschaft am SheBelieves Cups, bei dem sie auf die WM-Teilnehmer Brasilien (0:1), Gastgeber USA und Kanada treffen werden. Am 7. April spielen die Japanerinnen in Guimarães gegen WM-Neuling Portugal und am 11. April steht ein Testspiel im dänischen Odense gegen Dänemark an.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war Japan Topf 2 zugeordnet und konnte somit in eine Gruppe mit Co-Gastgeber Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Die Japanerinnen konnten dagegen nicht in die Gruppe mit dem anderen Co-Gastgeber Australien oder einer anderen asiatischen Mannschaft gelost werden. Letztlich wurden sie der Gruppe C mit  Gruppenkopf Spanien, Costa Rica und Sambia zugelost. Alle Spiele finden in Neuseeland statt. Als Gruppensieger oder -zweiter würden sie auch in der K.-o.-Runde bis zum Finale in Neuseeland spielen, zunächst gegen den Gruppenzweiten bzw. -sieger der Gruppe A mit Gastgeber Neuseeland, Norwegen und der Schweiz am 5. August in Wellington oder Auckland. Erst zum Finale würde es nach Australien gehen.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Frauen 2023
Japan
2023